El Título de los Indios de Santa Clara La Laguna, es un texto que fue escrito en 1583 en Santa Cruz (Quiché) en Guatemala. 
Fue presentado ante la corte en 1640 por los ancianos k'iche's de Santa Clara. 

En este documento se relata cómo fue que las tierras al norte del lago de Atitlán llegaron a estar en manos de los k'iche's, como resultado de las campañas expansionistas del señor K'iq'ab, a inicios del siglo XV. La razón por la que se escribe el Título de Santa Clara en Quiché (Utatlán) es porque cuando caen los k'iche's mandan a su gente a diferentes partes por temor a que otros pueblos tomaran sus tierras. 

El documento fue presentado en un litigio de tierras, por parte de los kawek, ante el reclamo del territorio a lo largo de la orilla del lago de Atitlán y la Costa Sur, basándose en las conquistas de K'iq'ab. Se tiene noción de que el documento original fue escrito en k'iche'; hoy día, se encuentra desaparecido.

Véase también 
 Ruud van Akkeren

Referencias 

Historia colonial de Guatemala
1583
1640
Documentos históricos